Le Championnat du monde double mixte de curling 2016 (nom officiel : World Mixed Doubles Curling Championship) est le  du monde double mixte de curling.
Il est organisé en Suède dans la ville de Karlstad au Karlstad Curling Arena du 16 au .
L'événement s'est tenu conjointement avec les Championnat du monde senior de curling.

Équipes 
Les équipes sont composées comme suit:

Classement Round Robin

Résultats des sessions

Groupe A

Samedi 16 avril
Session 1
- 12h00

Dimanche 17 avril
Session 5
- 11h15

Session 7
- 17h45

Session 8
- 21h00

Lundi 18 avril
Session 9
- 8h00

Session 12
- 17h45

Mardi 19 avril
Session 14
- 8h00

Session 15
- 11h15

Mercredi 20 avril
Session 20
- 11h15

Session 22
- 17h45

Groupe B

Samedi 16 avril
Session 3
- 20h00

Dimanche 17 avril
Session 6
- 14h30

Session 8
- 21h00

Lundi 18 avril
Session 9
- 8h00

Session 11
- 14h30

Session 12
- 17h45

Mardi 19 avril
Session 15
- 11h15

Session 16
- 14h30

La Lituanie a manqué de temps.

Session 18
- 21h00

Mercredi 20 avril
Session 21
- 14h30

Jeudi 21 avril
Session 25
- 11h15

Session 26
- 14h30

Groupe C

Samedi 16 avril
Session 2
- 16h00

Dimanche 17 avril
Session 4
- 8h00

Session 6
- 14h30

Lundi 18 avril
Session 10
- 11h15

Session 11
- 14h30

Session 13
- 21h00

Mardi 19 avril
Session 16
- 14h30

Session 17
- 17h45

Mercredi 20 avril
Session 19
- 8h00

Jeudi 21 avril
Session 24
- 8h00

Session 25
- 11h15

Groupe D

Dimanche 17 avril
Session 4
- 8h00

Session 5
- 11h15

Session 7
- 17h45

Lundi 18 avril
Session 9
- 8h00

Session 10
- 11h15

Session 11
- 14h30

Mardi 19 avril
Session 14
- 8h00

Session 16
- 14h30

Session 18
- 21h00

Mercredi 20 avril
Session 23
- 21h00

L'Australie a manqué de temps.

Jeudi 21 avril
Session 26
- 14h30

Groupe E

Samedi 16 avril
Session 2
- 16h00

Session 3
- 20h00

Dimanche 17 avril
Session 6
- 14h30

Session 8
- 21h00

Lundi 18 avril
Session 9
- 8h00

Session 10
- 11h15

Session 13
- 21h00

Mardi 19 avril
Session 14
- 8h00

Session 15
- 11h15

Session 17
- 17h45

Mercredi 20 avril
Session 20
- 11h15

Session 21
- 14h30

Session 22
- 17h45

Session 23
- 21h00

Jeudi 21 avril
Session 24
- 8h00

Session 25
- 11h15

Groupe F

Samedi 16 avril
Session 1
- 12h00

Session 2
- 16h00

Dimanche 17 avril
Session 4
- 8h00

Session 5
- 11h15

Session 6
- 14h30

Session 7
- 17h45

Lundi 18 avril
Session 9
- 8h00

Session 11
- 14h30

Session 12
- 17h45

Session 13
- 21h00

Mardi 19 avril
Session 15
- 11h15

Session 17
- 17h45

Mercredi 20 avril
Session 19
- 8h00

Session 21
- 14h30

Session 22
- 17h45

Jeudi 21 avril
Session 24
- 8h00

Session 25
- 11h15

Tie-breakers
Jeudi , 17h45

Play-offs

Feuilles de tournois

Qualification 
Jeudi , 21h00

Huitième de finale
Vendredi , 9h00

Vendredi , 12h30

à  places 
Vendredi , 16h00

à  places 
Samedi , 8h30

et  places
Samedi , 12h00

à  places
Samedi , 16h00

Quart de finale
Vendredi , 19h30

à  places 
Samedi , 12h00

et  places
Samedi , 16h00

et  places
Samedi , 16h00

Demi-finale
Samedi , 12h00

Médaille de Bronze
Samedi , 16h00

Médaille d'Or
Samedi , 16h00

Références

Liens externes

2016
Curling double mixte
Curling double mixte 2016
Monde double mixte 2016
Sport en Suède en 2016
Sport en avril 2016
Karlstad